Hope Street steht für:

 Hope Street (Liverpool), Straße in Liverpool
 Hope Street (Fernsehserie), britische Fernsehserie
 Hope Street (Album), Album der Stiff Little Fingers
 Hope Street: Wie ich einmal englischer Meister wurde, autobiographisches Buch von Campino (2020)